Dieser Artikel beschreibt den Verlauf der Saison 2019/20 von Arminia Bielefeld. Arminia Bielefeld trat in der Saison in der 2. Bundesliga an. Die Mannschaft wurde Meister und schaffte damit zum achten Mal in der Vereinsgeschichte den Aufstieg in die Bundesliga. Fabian Klos wurde mit 21 Saisontoren Torschützenkönig der 2. Bundesliga. Im DFB-Pokal erreichten die Arminen die zweite Runde.

Personalien

Kader 2019/20

Kaderveränderungen zur Saison 2019/20

Kaderveränderungen während der Saison 2019/20

Funktionäre und Trainer

Spielkleidung

Saison 
Alle Ergebnisse aus Sicht von Arminia Bielefeld.

2. Bundesliga

DFB-Pokal

Freundschaftsspiele 
Diese Tabelle führt die ausgetragenen Freundschaftsspiele auf. Soweit nicht anders angegeben kommen die Gegner bzw. sind die Spielorte in Deutschland.

Statistiken

Saisonverlauf

Spielerstatistiken

Varia 
Mit dem 3:1-Sieg beim SV Darmstadt 98 stellte die Arminia einen neuen Zweitligarekord auf. Als erste Mannschaft gelang den Bielefeldern sieben Auswärtssiege in Folge. Fabian Klos brach am 17. August 2019 mit seinem 60. Zweitligator für Arminia den vereinsinternen Rekord, der bislang von Norbert Eilenfeldt gehalten wurde. Mit dem 5:1-Sieg beim 1. FC Nürnberg stellte Arminia Bielefeld seinen Rekord für den höchsten Auswärtssieg in der 2. Bundesliga ein. 5:1-Auswärtssiege gab es vorher gegen Westfalia Herne (Saison 1976/77), den VfL Osnabrück (1986/87) und gegen Rot-Weiß Oberhausen (1998/99).

Weblinks 
 Arminia Bielefeld 2019/20 bei kicker.de
 Arminia Bielefeld 2019/20 bei Transfermarkt.de

Einzelnachweise 

Bielefeld, Arminia
2019 20
Bielefeld